

Pessoas

Reis das Astúrias 
 Ramiro I das Astúrias (842-850)

Reis de Leão 
 Ramiro II de Leão (931-951)
 Ramiro III de Leão (967-984)

Reis de Aragão 
 Ramiro I de Aragão (1035-1063)
 Ramiro II de Aragão, dito «O Monge» (1134-1137)

Desportistas 
 Ramiro Moschen Benetti — mais conhecido como Ramiro, futebolista brasileiro

Localidades 
Ramiro (Espanha), na província de Valladolid

Filmes 
Ramiro (filme), Filme de Manuel Mozos de 2018

Desambiguações de antropônimos